Пенуэл (Пенуел; Пенуил; Фенуил; Фануил; ; «обращённый к Богу»; «лицо Божие») — название одного города и имя двух лиц и одного ангела.

 Пенуэл (город) — библейский город (), укреплённый Иеровоамом (); место, где Иаков, один из двух близнецов, боролся с Богом и оттого был назван Израилем («Богоборцем»).
 Пенуэл — имя одного из потомков Иуды; отец Гедора ().
 Фенуил (лицо Божие; ) — один из сынов Шашака (Shashaq), колена Вениаминова.
  (Пенуэль) — один из «четырёх ангелов лица Господня» (фр. quatre anges du Seigneur des esprits), совместно с Михаилом, Гавриилом и Уриилом.

Примечания